Корсар може да се отнася за:
 Корсар – пират, в частност капер на френска служба
 Корсар (поема), поема от Джордж Байрон
 Корсар (опера), опера от Джузепе Верди
 Корсар (балет), балет от Адолф Адам